Regent i Danmark: Margrete 1. 1387-1412 og formelt Erik 7. af Pommern 1396-1439

Se også 1409 (tal)

Begivenheder 
2. december - Leipzig Universitet åbner

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
09
Artikler om enkelte år